Цтиборж може бити:

 Цтиборж (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Цтиборж (Тахов), насељено мјесто у округу Тахов, Плзењски крај, Чешка Република